Franciaország
Saint-Vérand, település Isère megyében
Saint-Vérand, település Rhône megyében
Saint-Vérand, település Saône-et-Loire megyében